signifie perdu et trouvé, ou objets trouvés et peut désigner :

Cinéma 
 Une fille qui a du chien (), comédie américaine de  sortie en 1999.

Musique

Chanson 
 , chanson d'Ellie Goulding présente sur l'album  sorti le  ;
 Lost and Found, chanson d'Eye Cue représentant la Macédoine du Nord au Concours Eurovision de la chanson en 2018.

Album 
 Lost & Found: Hip Hop Underground Soul Classics, compilation de  sortie le  ;
 , EP de Marilyn Manson sorti le  ;
 Lost & Found, album de Jorja Smith sorti le .

Voir aussi